Хоментовская (фамилия)

 Хоментовская, Анна Ильинична
 Хоментовская, Зофья (1902—1991) — польский фотограф.
 Носкова (Хоментовская), Татьяна Игоревна (род. 1990) — российская дзюдоистка.

См. также 
 Хоментовский